Мирослав Косев може да се отнася за:

 Мирослав Косев (футболист)
 Мирослав Косев (актьор)